Tesson est un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale), ou un nom propre, qui peut désigner :

Substantif 

 Un tesson est un débris de récipient (poterie, verre, céramique).
 Un tesson désigne, en céramique, une poterie cuite prête à recevoir un traitement de finition de surface.
 Le tesson est également un ancien nom vernaculaire du blaireau européen.

Nom de famille 

 Famille Tesson, une famille normande que l'on trouve du  siècle au milieu du  siècle au duché de Normandie.
 Adrien Tesson (1997-), patineur artistique français ;
 André Tesson (19?-1954), aviateur français ;
 Charles Tesson (1956-), critique et historien du cinéma ;
 Jason Tesson (1998-), coureur cycliste français ;
 Louis Tesson (18?-19?), historien français, secrétaire de la Commission du Vieux Paris de 1899 à 1923 ;
 Luc Tesson (1976-), illustrateur et dessinateur de presse ;
 Marthe Tesson (1892-1971), ouvrière métallurgiste et résistante française ;
 Philippe Tesson (1928-2023), journaliste et fondateur du Quotidien de Paris ;
 Stéphanie Tesson (1969-), comédienne, metteur en scène et auteur, fille de Philippe Tesson ;
 Sylvain Tesson (1972-), écrivain voyageur et géographe, fils de Philippe Tesson.

Toponyme 

 Tesson (Charente-Maritime), commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.

Céramique
Homonymie de patronyme